Іван Азарський — український хірург

 Олександра Азарська — українська педагог і психолог